Юлиан Макаревич (, ,  — , ) — польский  и  украинского происхождения.

Биография 
Родился в селе Верхнее Синевидное (теперь Стрыйский район Львовской области). Изучал архитектуру во Львовской политехнике. 

С 1878 года по 1879 год учился в Венской академии искусств (мастерская С. Грипенхерла), а затем в Мюнхене и Риме. Изучал технику настенной живописи и возможности её реставрации. Посетил Грецию, Египет и Константинополь.

В 1909 году входил в состав жюри конкурса проектов росписей храма Святого Иосифа на Каленберге в Вене. Был член общества опеки над польскими памятниками искусства и культуры. 8 марта 1912 года избран в правление общества.

Выставлялся с 1881 года в основном в Кракове, Варшаве, Львове, а также в Берлине (1895) и Лондоне (1906). Посмертная выставка художника состоялась в Кракове в 1936 году. Рисовал пейзажи и сцены их жизни гуцульского региона, в том числе портреты. Сотрудничал с краковской витражной фабрикой Желенского, проектируя витражи для храмов Львова и Кракова. Занимался также иллюстрациями.

Участвовал в реставрации:
 Львовского иезуитского костёла в 1879 году
 Иконостаса из церкви Святого Духа в Рогатине в 1880-х годы
 Фресковых росписей Ягеллонской часовни на Вавеле в Кракове
 Фресок замковой часовне Святой Троицы в Люблине
 Фресок в Кафедральном соборе в Сандомире
 Иконостаса из церкви Воздвижения Честного Креста в монастыре Скит Манявский (Богородчанский иконостас, 1883—1885).

Умер в Кракове в 1936 году и был похоронен на Раковицком кладбище.

Примечания

Литература 

 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії". — Львів: Центр Європи, 2005.
 Мельник Б. В. Вулицями старовинного Львова". — Львів : Світ, 2002.
 Труш І., «Відновленє Ягайлонської каплицї на Вавели» / І. Труш // Артистичний вісник. Річник І. За сїчень 1905 р. Зошит І.
 Церква Святого Духа в Рогатині. Альбом. Автор-упорядник Мельник В. — Київ : Мистецтво, 1991.
 Dzieduszycki W. «Ikonostas Bogorodzanski» // Przegląd archeologiczny. Organ C. K. Konserwatorium pomników oraz towarzystwa archeologicznego. Zesz. 4. — Lwów, 1888.

Преподаватели Краковской академии искусств
Похороненные на Раковицком кладбище
Художники-реставраторы Польши